

Breznička est un village du district de Poltár
 Breznička est un village du district de Stropkov